Fermoyle Castle steht für folgende Objekte:

 Fermoyle Castle (County Laois), überwucherte Towerhouse-Ruine östlich Durrow, County Laois, Irland 
 Fermoyle Castle (Dingle), Burgstall eines Castles, Nordküste der Dingle-Halbinsel, Townland Formaoil-TC An Sráidbhaile, westlich Castlegregory, County Kerry, Irland
 Fermoyle Castle (Iveragh) (auch: Formaoil Castle, irisch: Caisleán Fhormaoileach), Weiler Emlaghmore, Townland Fermoyle (Formaoil), Westen der Iveragh-Halbinsel,  County Kerry, Irland
 Fermoyle Haus, Herrenhaus bzw. Schloss, wenige Meter westlich des Fermoyle Castles auf der Dingle-Halbinsel, um 1830 zum Teil aus den Resten des Castles erbaut, County Kerry, Irland